Mérodach peut se référer à :

 Bel-Mérodach (ou Mérodach) est une variante du nom de Marduk, un dieu Mésopotamien.
 Evil-Mérodach, est un nom alternatif pour Amel-Marduk, fils et successeur de Nabuchodonosor II, roi de Babylone.
 Merodach Baladan, (ou Marduk-apla-iddina), est le nom de deux rois de Babylone
 Merodach-Baladan II, appelé aussi Mardouk-apla-Iddina, littéralement "Marduk a donné un héritier", roi de Babylone de 721 à 710 av. J.C., puis en 703, durant 9 mois
 Mérodach (Donjons & Dragons), est le nom d'un diable dans le jeu de rôle Donjons & Dragons

Articles liés 
 Bēl
 
 Nimrod